"Valea Seacă" se poate referi la:

Localități din România 
 Valea Seacă, Bacău, localitate în județul Bacău , reședința comunei cu același nume
 Valea Seacă, Covasna, localitate în județul Covasna
 Valea Seacă, Călărași, localitate în județul Călărași
 Valea Seacă, Iași, localitate în județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Valea Seacă, Mureș localitate în  comuna Râciu, județul Mureș  
 Valea Seacă, Neamț, localitate în județul Neamț
 Valea Seacă, Prahova, localitate în județul Prahova
 Valea Seacă, Satu Mare, localitate în județul Satu Mare
 Valea Seacă, Vaslui, localitate în județul Vaslui
 Valea Seacă (Nicolae Bălcescu), Bacău, localitate în județul Bacău 
 Valea Seacă, vechea denumire a localității Ștefan cel Mare din județul Bacău

Vezi și 
 Vale (dezambiguizare)

Toponime românești